Завойко — українське прізвище.

 Завойко Василь Степанович (27.07.1809 — 28.02.1898) — адмірал Російського імператорського флоту, перший військовий губернатор Камчатки, керівник обороною Петропавловська 1854 року.Українські прізвища
 Завойко Василь Савич - сотник   Іркліївської сотні у 1689-1690 роках